Юдикат:

 Юдикат — наследственные феодальные владения, на которые остров Сардиния делился с X века.
 Юдикат Арборея — юдикат (средневековое феодальное владение), существовавшее на западе острова Сардиния в X—XV веках.